Aroostook kan syfta på:

 Aroostook Band of Micmac – ett tribe i Mi'kmaq

Geografi
 Aroostook, New Brunswick – en by i Victoria County i New Brunswick i Kanada
 Aroostook County – ett administrativt område i delstaten Maine, USA
 Aroostookfloden – en biflod till Saint John-floden i Maine och New Brunswick

Konflikter
 Aroostookkriget – en konflikt där USA och Storbritannien var oense om var gränsen mellan Maine och Brittiska Nordamerika